Мосидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Мосидзе, Вахтанг Михайлович (1928—1999) — грузинский врач.
 Мосидзе, Георгий Шалвович (род. 1972) — грузинский политик, продюсер и телеведущий
 Мосидзе, Шалва (род. 1936) — грузинский хоровой дирижер и музыкальный педагог.